Чугуевец — русская и украинская фамилия.

 Чугуевец, Анастасий Васильевич (1826—1875) — врач, журналист. 
 Чугуевец, Павел Анастасьевич (1853—1895) — беллетрист и этнограф, сын А.В. Чугуевца.

Примечания